Руслан Олександрович Шпек (19 квітня 1972, с. Нем'яч Бродівського району Львівської області — 15 липня або 17 липня 2015, м. Київ) — український підприємець, військовик, волонтер. Командир спецкорпусу батальйону «Вікінг-К» при батальйоні «Айдар» (батальйон дислокувався у Станиці Луганській та Сєвєродонецьку).

Життєпис 
Руслан Шпек народився 19 квітня 1972 року в с. Нем'ячі Бродівського району Львівської області.

Після армії кілька років служив у міліції м. Чернівців. Проживав у Козові. Після початку війни залишив справи, збирав та возив допомогу для бійців АТО своїм старим бусом. У Тернополі мав фірму «Віконний двір».

Приїхав по справах до Києва. Був поранений 15 липня 2015 за невідомих обставин (вогнепальні поранення грудей, живота), втратив багато крові. Помер у лікарні.

Воював з листопада 2014.

Залишилися колишня дружина — Оксана і син Назар.

Вдосвіта 19 липня тіло героя повезли на малу батьківщину з Козови. Службу відправили в сільській церкві. Похований 19 липня 2015 року в рідному селі.

Джерела 
 Кошіль, І. Смертельна зустріч. Руслана Шпека, командира батальйону «Вікінг», підстрелили під Києвом за таємничих обставин / Ірина Кошіль // Нова Тернопільська газета. — 2015. — № 27 (22–28 лип.). — С. 1, 5.
 Попадюк, О. Загинув командир «вікінгів» / Оля Попадюк // Свобода. — 2015. — № 54 (22 лип.). — С. 5.
 Якушко, О. Не встиг досягти мети… / Олеся Якушко // Вільне життя плюс. — 2015. — № 59 (24 лип.). — С. 2 — (Втрата).

Посилання 
 Сьогодні у Тернополі зустрічатимуть тіло 43-річного загиблого бійця // 0352, 18 липня 2015
 Руслан Шпек

Українські підприємці
Волонтери АТО
Уродженці Бродівського району
Персоналії:Козова
Працювали в Тернополі
Правники Чернівців
Померли в Києві
Поховані в Бродівському районі
Підприємці Тернополя